Василий Иванович Морозов:
 Морозов, Василий Иванович (1897—1964) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Морозов, Василий Иванович (1888—1950) — белый военачальник, генерал-майор.
 Морозов, Василий Иванович (1901—1985) — советский военачальник, генерал-майор.